Armand Blanquet du Chayla (1759-1826) : officier de marine français;
 François de Langlade du Chayla (1647-1702) : religieux français;
 Nicholas Joseph Balthazar de Langlade du Chayla (v. 1685-1754) : officier français.